OPIE peut signifier

 Office pour les insectes et leur environnement (OPIE), association française qui travaille sur la connaissance et protection des insectes

En informatique :
 OPIE (Open Palmtop Integrated Environment) est une interface graphique comparable à Qt Extended.
 OPIE (Ordered Preference Import/Export) est une extension de Firefox 
 OPIE peut signifier  "One time Passwords In Everything"

Personnes :
 Amelia Opie, née Alderson ( - ), est un auteur anglais de romans de la période romantique 
 Catherine Opie (née en 1961 à Sandusky dans l'Ohio) est une photographe américaine
 Chris Opie (1987-) est un coureur cycliste britannique
 Iona et Peter Opie sont un couple de folkloristes britanniques
 John Opie ( – ), artiste britannique
 Julian Opie est un artiste contemporain britannique né en 1958 à Londres

 Opie Taylor est un personnage de fiction d'un programme américain de télévision

Notes et références